Der Wettkampf im 10-m-Luftgewehr der Frauen bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro fand am 6. August im Centro Nacional de Tiro statt. Virginia Thrasher aus den Vereinigten Staaten wurde Olympiasiegerin. Die beiden Chinesinnen Du Li und Yi Siling gewannen die Silber- bzw. die Bronzemedaille.

Bestehende Rekorde

Ergebnisse

Qualifikation

Finale

Weblinks 
 Resultate 10 m Luftgewehr Frauen

Kleinkalibergewehr Luftgewehr Frauen